Torrecilla puede referirse a:

En España 
 Torrecilla (Palazuelos de Eresma), municipio desaparecido de Palazuelos de Eresma, Segovia.
Torrecilla (Sierra de las Nieves), una montaña del parque natural de la Sierra de las Nieves.
 Torrecilla (Nerja), una torre de vigilancia del municipio de Nerja.
 Torrecilla (Lorca), una pedanía de Lorca.
 Torrecilla (Cuenca), una pedanía de Sotorribas en Cuenca
 Torrecilla de Alcañiz, un municipio de Aragón.
 Torrecilla de Valmadrid, barrio rural de Zaragoza.
 Torrecilla de la Abadesa, un municipio de Valladolid.
 Torrecilla de la Jara, un municipio de Castilla-La Mancha.
 Torrecilla de la Música, un antiguo monumento de Madrid.
 Torrecilla de la Orden,  un municipio de Valladolid.
 Torrecilla de la Torre,  un municipio de Valladolid.
 Torrecilla de los Ángeles, un municipio de Extremadura.
 Torrecilla del Ducado,  un despoblado del municipio de Sienes en Guadalajara.
 Torrecilla del Monte, un municipio de Burgos.
 Torrecilla del Condado, una pedanía de Condado de Castilnovo en Segovia.
 Torrecilla del Pinar, un municipio de Segovia.
 Torrecilla del Rebollar, un municipio de Teruel.
 Torrecilla del Valle, una pedanía de Rueda en Valladolid.
 Torrecilla en Cameros, un municipio de La Rioja.
 Torrecilla sobre Alesanco, un municipio de La Rioja.
 Torrecillas de la Tiesa, un municipio de Extremadura.
 La Torrecilla (Chelva), torre de origen islámico del municipio de Chelva.
 La Torrecilla (Málaga), barrio de Málaga.
 La Torrecilla-Puntal de Navarrete, paraje natural municipal en Altura (Castellón).
 Atalaya de las Torrecillas, torre bajomedieval en el norte del término municipal de Torredelcampo, Jaén.

En Puerto Rico 
 Torrecilla Alta (Canóvanas), un barrio ubicado en el municipio de Canóvanas. 
 Torrecilla Alta (Loíza), un barrio ubicado en el municipio de Loíza.
 Torrecilla Baja, un barrio ubicado en el municipio de Loíza. 
 Torrecillas (Morovis), un barrio ubicado en el municipio de Morovis.